Transferência do direito de construir
 Transtorno dismórfico corporal

Desambiguações de siglas